Видес () — испаноязычная фамилия.

Известные носители:
 Видес, Бруно (род. 1993) — аргентинский футболист.

 Васконселос Видес, Доротео (1803—1883) — сальвадорский политик, дважды президент государства.
 Куадри Видес, Антонио (род. 1960) — испанский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Ортис Видес, Хосе Игнасио (1941—1983) — гватемальский революционер-интернационалист.